Spacing Modifier Letters è un blocco Unicode. È costituito dagli 80 caratteri compresi nell'intervallo U+02B0-U+02FF.

Comprende simboli dell'alfabeto fonetico internazionale (IPA) e altri diacritici utilizzati per la trascrizione fonetica.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 IPA in Unicode
 IPA Extensions
 Alfabeto fonetico internazionale

Collegamenti esterni 
 

Unicode